|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| ADAC Formel Masters 2011
|-
| vorige: 2010 || volgende: 2012 || 
|}

De ADAC Formel Masters 2011 was het vierde kampioenschap van de autoraceklasse ADAC Formel Masters. In totaal telde het kampioenschap 24 races in acht weekenden.

Ingeschreven teams, auto's en coureurs

Races

Kampioenschap

Coureurs
Puntensysteem:

Teams

Autosport in 2011